Ottoni – dinastia di imperatori del Sacro Romano Impero del X secolo
Ottoni – famiglia di strumenti a fiato
Ottoni – famiglia che stabilì una signoria sovrana a Matelica
Lorenzo Ottoni – scultore italiano